Вольность может означать:

 Вольность — хутор в Успенском районе Краснодарского края России.
 Вольность — ода русского поэта Александра Пушкина.
 Вольность — ода русского писателя Александра Радищева.